Pleven eller Pléven, kan syfta på:

Geografi

Bulgarien 

 Pleven (region), 
 Obsjtina Pleven, kommun, 
 Pleven, regionhuvudort, Obsjtina Pleven,

Frankrike 

 Pléven, departementet Côtes-d’Armor i regionen Bretagne,